Nan'ao (subdistrict), een subdistrict in het zuidoosten van het district Longgang.
Nan'ao (eiland), een eiland vlak bij Chaozhou.
 Nanao (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa.
 Nanao-lijn, een spoorlijn van de  West Japan Railway Company.